Епи́скоп Арра́са — глава Аррасской епархии Римско-католической церкви. Первый известный епископ — святой Ведаст. В VII—XI веках кафедра епархии находилась в городе Камбре. В связи с этим иерархов этого времени, окормлявших город Аррас, принято называть епископами Камбре. Окончательное разделение Аррасской и Камбрейской епархий произошло в 1094 году.

Вне списков 
 св. Ведаст (Vaast, † 540), день памяти 6 февраля.
 св. Виндициан, († 712).
 св. Хадульф, († 728), день памяти 19 мая.
 св. Иоанн († 879), день памяти 5 августа

Средневековье 
 Ламберт, 1095—1115
 Роберт I, 1115—1131
 Альвизий, 1131—1147
 Годескальк, 1150—1161
 Андре Парижский, 1161—1173
 Роберт II д’Эр, 1173—1174
 Фремольд, 1174—1183
 Пьер I, 1184—1203
 Рауль де Невилль, 1203—1221
 Понс, 1221—1231
 Ассон, 1231—1245
 Фюрси, 1245—1247
 Жак де Динан, 1248—1259
 Пьер де Нуайон, 1259—1280
 Гильом д’Изи, 1282—1293
 Жан Лемуан, ок. 1295
 Жерар Пигалотти, 1296—1316
 Бернар Бойяр, 1316—1320
 Пьер де Шапп, 1320—1326
 Жан дю Плесси-Пасте, 1326—1328
 Тьерри д’Ирсон (Thierry de Hérisson, 1328)
 Пьер Роже де Бофор-Тюренн (Pierre Roger de Beaufort, 1328—1329), ставший римским папой под именем Климент VI (1342—1352)
 Андре Гини де Мальпиги, 1331—1334
 Жан Мандвилен, 1334—1339
 Пьер Бертран, 1339—1344
 Эмери де Бофор, 1344—1361
 Жерар де Денвилль, 1362—1369
 Адемар Робер, 1369—1370
 Этьен I, 1370—1371
 Юг Феди, 1371—1372
 Пьер Мазюйе, 1372—1391
 Жан Канар, 1391/1392—1407
 Мартен Поре, 1408—1426
 Юг де Кайё, 1426—1438
 Фортигер де Плезанс, 1438—1452
 Жайме де Коимбра, 1453
 Дени де Монморанси, 1453
 Жан Жуффруа, 1453—1462
 Пьер де Раншикур, 1463—1499

Новые времена 
 Жан Гаве, 1499—1501
 Николя ле Рюистр, 1501—1509
 Франсуа де Мелён, 1509—1512
 Филипп Люксембургский, 1512—1515
 Пьетро Аккольти, 1515—1523
 Эсташ де Крой, 1524—1538
 Антуан Перрено де Гранвель (Antoine Perrenot de Granvelle, 1538—1559)
 Франсуа Ришардо (François Richardot, 1561—1574)
 Матьё Мулар, 1575—1600
 Жан дю Плуаш, 1600—1602
 Жан Ришардо, 1602—1610
 Германн Оттемберг, 1611—1626
 Поль Будо, 1626—1635
 Николя Дюффиф, 1635—1651
Жан Пьер Камю, 1651—1652
 Этьен Моро, 1656—1670
 Ги де Сев де Рошешуар, 1670—1724
 Франсуа Багльон де Ла Салль, 1725—1752
 Жан де Бонгиз, 1752—1769
 Луи-Франсуа-Марк-Илер де Конзье, 1769—1790, последний эпохи Старого режима. Епархия реформирована в 1790 году.

Епископы режима Конкордата 
 Юг де Ла Тур д’Овернь-Лораге, 1802—1851
 Пьер-Луи Паризи, 1851—1866
 Жан-Батист Жозеф Лекетт, 1866—1882
 Гийом-Рене Меньян, 1882—1884, переведён в Тур (1884)
 Дезире-Жозеф Деннель, 1884—1891
 Альфре-Казимир-Алексис Вилье, 1892—1911

XX век 
 Эмиль-Луи-Корниль Лоббеде, 1911—1916
 Эжен Жюльен, 1917—1930
 Анри-Эдуар Дютуа, 1930—1945
 Виктор-Жан Перрен, 1945—1961
 Жерар-Морис Эжен Юиг, 1961—1984
 Анри-Франсуа-Мари-Пьер Деруэ, 1985—1998
 Жан-Поль Жеже, 1998—

Литература 
 Konrad Eubel, Hierarchia catholica Medii aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series. E documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita, 1 — Ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta, per Conradum Eubel, Sumpt. et typis Librariae Regensbergianae, Monasterii 1913
 LGE, tome III, стр. 1101
 DHGE, article «ARRAS», стр. 704
 Annuaire historique 1846 (год 1847), стр. 182—185
 Trésor de chronologie, стр. 1376—1377 et addenda; стр. 2161

Аррас
Епископы Арраса
История Фландрии